Гринёва — фамилия; имеет мужскую форму .

Известные носители:
 Гринёва, Анна Сергеевна (род. 1988) — российская ватерполистка, защитник волгоградского «Спартака» и сборной России.
 Гринёва, Елена Николаевна (род. 1956) — российский учёный-эндокринолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Гринёва, Елена Николаевна (род. 1961) — советская и российская балерина.
 Гринёва, Ирина Анатольевна (род. 1973) — российская актриса.
 Гринёва, Ирина Евгеньевна (1922—2013) — российский литературовед.
 Гринёва, Нина Ивановна (1927—2018) — доктор химических наук, лауреат Ленинской премии (1990), руководитель лаборатории генной инженерии Гематологического научного центра.

Топонимы 
 Гринёва — город в Словакии.